Este anexo é uma lista dos rios mais longos do Reino Unido

Rios mais longos no Reino Unido

Ver também 
 Terminologia
 Estuário
 Rio
 Delta
 Nascente
 Afluente
 Geografia do Reino Unido

!
Reino Unido
Rios
he:בריטניה הגדולה#נהרות